sumik – ryba z rodziny sumikowatych
 sumik szklisty (Kryptopterus bicirrhis) – ryba z rodziny sumowatych
 sumik – element szkieletu ściany w konstrukcji sumikowo-łątkowej